La Voie du tigre (Way of the Tiger) est une série de livres-jeux en six volumes écrite par  et  parue dans la collection Un livre dont VOUS êtes le héros. Elle a commencé en 1985 et s'est achevée en 1987. Une suite a été autorisée par les auteurs en 2014, sous la plume de David Walters.

La série d'inspiration orientale et médiéval-fantastique se déroule dans le monde dOrb. Le lecteur incarne un ninja, grand maître de la voie du Tigre. Les combats sont très développés et impliquent diverses techniques ninjas (coups de poing, coups de pied, mises à terre).

Liste des ouvrages 

 La Vengeance du Ninja (Avenger!, 1985), traduit de l'anglais (1987) par C. Degolf 
 Les Parchemins de Kettsuin (Assassin!, 1985), traduit de l'anglais (1986) par C. Degolf
 L'Usurpateur d'Irsmun (Usurper!, 1985), traduit de l'anglais (1987) par Arnaud Dupin de Beyssat 
 Le Grand Maître d'Irsmun (Overlord!, 1986), traduit de l'anglais (1987) par Arnaud Dupin de Beyssat
 Les Seigneurs de la Guerre (Warbringer!, 1986), traduit de l'anglais (1987) par C. Degolf
 Les Démons du Manmarch (Inferno!, 1987), traduit de l'anglais (1988) par Danielle Plociennik

Accueil 

Les ouvrages sont en général appréciés : ce sont des aventures relativement ouvertes, et le héros suit une véritable évolution puisqu'il devient le seigneur d'une cité. Toutefois, le dernier tome est jugé décevant, en particulier en raison de la fin brutale et sans panache. Selon Dave Morris, ceci est dû au fait que le contrat avec l'éditeur Knight Books se terminait, le livre devait donc être le dernier, et Mark Smith et Jamie Thompson avaient un nouveau contrat avec Armada Books pour une nouvelle série, Duel Master. Ils auraient donc négligé la fin de La Voie du tigre pour se consacrer à cette nouvelle série.

Une suite longtemps attendue 

Une souscription a été lancée sur Kickstarter par Megara Entertainment pour rééditer les six ouvrages en édition luxueuse (couverture cartonnée, illustrations en couleur), ainsi que deux tomes originaux écrite par David Walters, avec l'accord des créateurs de la série :
 0. Ninja ! (2014), préquelle par David Walters, traduite de l'anglais par J.K. Atallah (2016).
 7. Redeemer ! (2015), suite par David Walters, traduite de l'anglais (2016).

L'éditeur a également un projet de jeu de rôle, The Way of the Tiger — Roleplaying Game in the World of Orb. Le jeu pourrait être intitulé Orb, The Roleplaying Game — Adventures in the World of the Way of the Tiger.

Œuvres dérivées 

Le studio Gremlin Graphics a sorti deux jeux vidéo tirés de la série :
 The Way of the tiger, un jeu de combat pour Amstrad CPC, ZX Spectrum, Commodore 16 et Commodore 64 ;
 Way of the Tiger II: Avenger (1986), pour Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum et MSX, un jeu apparenté à Gauntlet.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

   : extrait du projet de réédition du premier tome.

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros

it:Librogame EL#Ninja